Charles Gilbert Tourret (1795-1858), personnalité politique française ;
 Pierre Tourret (1919-1991), officier français ;
 Christian Tourret (1946-), athlète français, spécialiste du saut en longueur ;
 Alain Tourret (1947-), homme politique français ;
 Philippe Tourret (1967-), athlète français.